Pla parcial d'ordenació, document tècnic de planejament urbanístic que concreta les determinacions del Pla General d'Ordenació Urbana
 Pneumònia progressiva ovina, malaltia del bestiar oví i cabrum produïda per un virus
 Polifenol oxidasa (del seu nom en anglès Poliphenol Oxidase), enzim que catalitza la hidroxilació dels monofenols
 PPO també és l'abreviatura de prefecte del pretori, comandant de la Guàrdia Pretoriana dels emperadors romans